Obin ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Henri Obin (1820–1895), französischer Opernsänger (Bass)
 Philomé Obin (1892–1986), haitianischer Maler